Morioka ist:

 Morioka, Stadt in der Präfektur Iwate in Japan
 Morioka (Han), historisches Fürstentum in Japan
 1871 aus dem Fürstentum entstandene Präfektur, 1872 umbenannt in Iwate, siehe Präfektur Iwate
 Burg Morioka, Fürstensitz von Morioka und Keimzelle der Stadt

Morioka ist der Familienname folgender Personen:
 Eiji Morioka (1946–2004), japanischer Boxer
 Hiroyuki Morioka (* 1962), japanischer SF-Autor
 Riku Morioka (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Ryōta Morioka (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Ryūzō Morioka (* 1975), japanischer Fußballspieler
 Shigeru Morioka (* 1973), japanischer Fußballspieler